W Rumunii
 Buzești – wieś w okręgu Aluta, w gminie Corbu
 Buzești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Crasna
 Buzești – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Fărcașa